O género Canavalia são plantas leguminosas, possui aproximadamente 70 a 75 espécies de origem tropical.

Estas trepadeiras normalmente têm flores luminosas que são polinizadas por insetos como abelhas.

Dentre suas espécies, existem algumas amplamente disseminadas e usadas na agricultura como plantas de cobertura, como o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), enquanto outras estão ameaçadas de extinção.

Espécies 
 

 Canavalia acuminata Rose
 Canavalia africana Dunn
 Canavalia altipendula (Piper) Standl.
 Canavalia aurita J.D. Sauer
 Canavalia bicarinata Standl.
 Canavalia boliviana Piper
 Canavalia bonariensis Lindl.
 Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. (2007) – feijão-bravo do Ceará
 Canavalia campylocarpa Piper
 Canavalia cathartica Thouars (= C. virosa (Roxb.) Wight & Arn.)
 Canavalia centralis St. John
 Canavalia concinna J.D.Sauer
 Canavalia dictyota Piper – disputed
 Canavalia dolichothyrsa G.P. Lewis
 Canavalia dura J.D. Sauer
 Canavalia ensiformis – feijão-de-porco
 Canavalia eurycarpa Piper
 Canavalia forbesii St. John
 Canavalia galeata (Gaud.) Vogel
 Canavalia glabra (M. Martens & Galeotti) J.D.Sauer
 Canavalia gladiata – Sword Bean
 Canavalia grandiflora Benth.
 Canavalia haleakalaensis St. John
 Canavalia hawaiiensis O. & I.Deg. & J.D.Sauer
 Canavalia hirsutissima J.D. Sauer
 Canavalia iaoensis St. John
 Canavalia kauaiensis J.D.Sauer
 Canavalia kauensis St. John
 Canavalia lineata (Thunb.) DC.
 Canavalia macrobotrys Merr.
 Canavalia macropleura Piper
 Canavalia madagascariensis J.D.Sauer

 Canavalia makahaensis St. John
 Canavalia mattogrossensis (Barb. Rodr.) Malme
 Canavalia matudae J.D. Sauer
 Canavalia microsperma Urb.
 Canavalia mollis Wight & Arn.
 Canavalia molokaiensis – Molokaʻi Jack-bean
 Canavalia munroi (O. & I.Deg.) St. John
 Canavalia napaliensis – Mākaha Valley Jack-bean
 Canavalia nitida (Cav.) Piper
 Canavalia nualoloensis St. John
 Canavalia obidensis Ducke
 Canavalia oxyphylla Standl. & L.O. Williams
 Canavalia palmeri (Piper) Standl.
 Canavalia papuana Merr. & L.M. Perry
 Canavalia parviflora Benth.
 Canavalia peninsularis St. John
 Canavalia picta Benth.
 Canavalia piperi Killip & J.F. Macbr.
 Canavalia plagiosperma Piper
 Canavalia pubescens – Lavafield Jack-bean
 Canavalia raiateensis J.W. Moore
 Canavalia ramosii J.D. Sauer
 Canavalia regalis Piper & Dunn
 Canavalia rockii St. John
 Canavalia rosea (Sw.) DC. – feijão-de-praia
 Canavalia rutilans DC. – disputed
 Canavalia sanguinea St. John
 Canavalia saueri Fantz
 Canavalia septentrionalis J.D. Sauer
 Canavalia sericea A. Gray
 Canavalia sericophylla Ducke
 Canavalia stenophylla St. John
 Canavalia villosa Benth.
|}

|}

Referências 
 Caamal-Maldonado, Jesús Arturo; Jiménez-Osornioa, Juan José ; Torres-Barragán, Andrea & Anaya, Ana Luisa (2001): The Use of Allelopathic Legume Cover and Mulch Species for Weed Control in Cropping Systems. Agronomy Journal 93(1): 27-36. PDF fulltext
 International Legume Database & Information Service (ILDIS) (2005): Genus Canavalia. Version 10.01, November 2005. Retrieved 2007-DEC-17.
 Pukui, Mary Kawena; Elbert, Samuel Hoyt; Mookini, Esther T. & Nishizawa, Yu Mapuana (1992): New Pocket Hawaiian Dictionary with a Concise Grammars and Given Names in Hawaiian. University of Hawaii PRess, Honolulu. ISBN 0-8248-1392-8

Ligações externas 
 

|}

Faboideae